zawodowa straż pożarna
 Zrzeszenie Studentów Polskich
 Związek Syndykalistów Polskich (organizacja konspiracyjna z lat 1941–1945)
 Związek Syndykalistów Polski (nieformalny, anarchosyndykalistyczny związek zawodowy założony w 2007)